

Biografia 

Si laurea nel 2003 in Letteratura italiana con Walter Pedullà presso l'Università La Sapienza di Roma.

Esordisce nel 2014 con il libro Come un albero in un'ampolla pubblicato per Giulio Perrone editore. Renzo Paris scrive l'introduzione al testo.

All'attività di scrittore affianca quella di libraio e a partire dal 2015 pubblica altri 3 libri oltre a diversi racconti apparsi sulle riviste Altri animali, The towner Moleskine, Effe, Toscanalibri e Perdersi a Roma. Inoltre cura una rubrica su Radio Estemporanea dedicata alle sale cinematografiche di Roma.

Opere principali 

 Come un albero in un'ampolla, Roma, Giulio Perrone editore, 2014
 Buio in sala. Guida breve ai cinema di Roma,  Roma, Giulio Perrone editore, 2016
 Il disordine del mondo, breve atlante dei luoghi fuori posto, Portogruaro, Ediciclo, 2017
 Racconto in Toilet 23, Roma, 80144 edizioni, 2017
 Come vedi avanzo un po'. 15 biografie marginali, Roma, Gaffi Italo Svevo, 2019

Collegamenti esterni 

Aldo Colonna, Buio in sala, si accendo i ricordi, Il Manifesto 21/5/2016.

https://ilmanifesto.it/buio-in-sala-si-accendono-i-ricordi/

Ennio Speranza, Buio in sala. Qui comincia, Rai 21/8/2016

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-cf3a9b72-e261-4417-8f5d-de2f4f912731.html

Valeria Merlini, Il disordine del mondo, Panorama 30/7/2017

https://www.panorama.it/il-disordine-del-mondo-di-stefano-scanu

Sergio Pent, Con gli avanzi di stoffa puoi anche volare giù dalla Tour Eiffel, TuttoLibri, La Stampa 15/11/2019

https://www.lastampa.it/tuttolibri/recensioni/2019/07/20/news/con-gli-avanzi-di-stoffa-puoi-anche-volare-giu-dalla-tour-eiffel-1.37516800

Fahrenheit, Rai Radio 3, Buio in sala di Stefano Scanu alla Festa del Cinema di Roma 17/10/2019

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/FAHRENHEIT-Fahrenheit-alla-Festa-del-Cinema-di-Roma-c07b3585-25a1-4d01-b227-3d1da0bede3c.html